

Nom de famille 

 Edgardo Fulgencio (1917-2004), joueur philippin de basket-ball;
 Luna Fulgencio (2011-), actrice espagnole.

Prénom 
 Fulgencio Batista (1901-1973), militaire et homme d’État cubain;
 Fulgencio Obelmejias (1953-), boxeur vénézuelien.